The Vagabonds ist Filmtitel:
 The Vagabonds (1912)
 The Vagabonds (2022)